Raster Image Processor
 Recovery Is Possible – Linux
 łac. requiesca(n)t in pace, także ang. Rest In Peace odpowiednik polskiego „niech spoczywa w pokoju”
 Říp – wzniesienie w środkowych Czechach
 Routing Information Protocol
 Rzecznik Interesu Publicznego
 R.I.P. – album zespołu Coronera
 R.I.P. – album zespołu Rocket from the Crypt
 R.I.P. – album zespołu The Murder City Devils
 R.I.P. – singel Rity Ory
 R.I.P. – singel Sofíi Reyes, Rity Ory i Anitty
 R.I.P. – powieść Mariusza Czubaja nagrodzona Nagrodą Wielkiego Kalibru